Dendrospora är ett släkte av svampar. Dendrospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dendrospora